Мраморное — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Мраморное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мраморное — село в Симферопольском районе.